Атлантис, транслитерация на Atlantis, Атлантида, може да се отнася за:

 Атлантида (ако преводачът не е внимавал)
 Няколко различни кораба:
 „Атлантис“, германски спомагателен крайцер през Втората световна война
 Космическата совалка „Атлантис“
 „Старгейт Атлантис“, телевизионен сериал